Патрик Рафтер је победио у финалу Микаела Тилстрема са 6:3, 6:4. Тилстрем је бранио титулу.

Носиоци

Жреб

Финалa

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб - Ченај 1998.

Отворено првенство Ченаја у тенису 1998.
Отворено првенство Ченаја у тенису — појединачно